Esparraguera puede referirse a:
 La ciudad catalana llamada Esparraguera.
 El nombre común de la planta Asparagus aphyllus.
 El nombre común de la planta Asparagus horridus.